Клаусура 2008 () — вторая половина 74-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us 
 Клаусура 2008 на rsssf.com 

2008
Парагвай
Спорт в Парагвае в 2008 году